LMS-Klasse 5 steht für folgende Lokomotivbaureihen der London, Midland and Scottish Railway:

 LMS-Klasse 5 „Crab“ (Huges Crab, Horwich Mogul) 
 LMS-Klasse 5 2-6-0 (Stanier Mogul), siehe William Stanier #Chief Mechanical Engineer der London, Midland and Scottish Railway
 LMS-Klasse 5 „Black Five“ (Stanier Class 5 4-6-0)